Штарк () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Вольфганг Штарк (; 1969) — німецький футбольний арбітр.
 Дітріх Штарк (, 1908–2001) — німецький лікар і біолог.
 Йоганнес Штарк (; 18741957) — німецький фізик, Нобелівський лауреат з фізики (1919).

Див. також 

 Старк

Німецькі прізвища